epe, aranysárga, enyhén lúgos folyadék, melyet a májsejtek választanak ki a májban
 Epe, település Hollandiában